Sommarro kan syfta på:

Sommarro, Karlstad – en stadsdel i Karlstad
Sommarro, Uppsala – en stadsdel i Uppsala
Sommarro, Örebro – ett grönområde i Adolfsberg, Örebro
Sommarro GK – en golfklubb i Karlstad